Buena Vista Social Club – locale musicale cubano
 Buena Vista Social Club – album dei Buena Vista Social Club del 1997, prodotto da Ry Cooder 
 Buena Vista Social Club – film del 1999 diretto da Wim Wenders
 Buena Vista Social Club  – gruppo musicale
 Buena Vista Social Club  – brano musicale di Orestes López